Métain ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Métain (* 1900), französischer Regisseur, Kameramann, Tonmeister und Drehbuchautor
 René Métain (1903–1984), deutsch-französischer Filmeditor